Sälgören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sälgören, Åland, 
 Sälgören, Iniö, Åboland,

Se även
Sälgörarna

Robotskapade Finlandförgreningar